Kari Eloranta, finski hokejist, * 29. februar 1956, Lahti, Finska.

Eloranta je v finski ligi igral za kluba Reipas Lahti in Pelicans Lahti, kjer so upokojili njegovo dres s številko 17. V ligi NHL, kjer je eno sezono igral za klub St. Louis Blues, tri sezone pa za Calgary Flames, je skupno odigral 293 tekem, na katerih je dosegel 14 golov in 110 podaj. Ob tem je igral tudi v švedski ligi za kluba HV 71 in Rögle BK ter v švicarski ligi za HC Lugano, s katerim je osvojil dva naslova švicarskega državnega prvaka.

Za finsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno srebrno medaljo, in štirih svetovnih prvenstvih. Za reprezentanco je skupno odigral 139 tekem. Leta 1996 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Reipas Lahti
| Finska 4. liga
| 74/75
|
| 19
| 10
| 12
| 22
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 75
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 75
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Reipas Lahti
| Finska 2. liga
| 75/76
|
| 35
| 11
| 9
| 20
|
| 17
|
| 6
| 3
| 3
| 6
|
| 6
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 76
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Reipas Lahti
| Finska liga
| 76/77
|
| 36
| 4
| 6
| 10
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Reipas Lahti
| Finska liga
| 77/78
|
| 36
| 6
| 6
| 12
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 36
| 7
| 10
| 17
|
| 47
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 33
| 4
| 5
| 9
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 0
| 4
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 36
| 2
| 14
| 16
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 80/81
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 81/82
|
| 12
| 1
| 7
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 81/82
|
| 19
| 0
| 5
| 5
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Oklahoma City Stars
| CHL
| 81/82
|
| 39
| 3
| 27
| 30
|
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 82/83
|
| 80
| 4
| 40
| 44
|
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 83/84
|
| 78
| 5
| 34
| 39
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 84/85
|
| 65
| 2
| 11
| 13
|
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 85/86
|
| 36
| 4
| 16
| 20
|
| 46
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 3
| 1
| 4
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 86/87
|
| 35
| 3
| 18
| 21
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 87/88
|
| 36
| 5
| 26
| 31
|
| 28
|
| 7
| 2
| 4
| 6
|
| 8
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 0
| 6
| 6
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 88/89
|
| 36
| 11
| 21
| 32
|
|
|
| 10
| 2
| 6
| 8
|
| 8
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 1
| 3
| 4
| 0
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 89/90
|
| 36
| 7
| 25
| 32
|
| 32
|
| 9
| 2
| 4
| 6
|
| 6
|-
| Reipas Lahti
| Finska liga
| 90/91
|
| 44
| 7
| 18
| 25
| +1
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 35
| 5
| 17
| 22
|
| 22
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 12
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 0
| 2
| 2
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska liga
| 92/93
|
| 38
| 9
| 8
| 17
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska liga
| 93/94
|
| 40
| 2
| 13
| 15
|
| 14
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Rögle BK
| Švedska liga
| 94/95
|
| 17
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska 2. liga
| 94/95
|
| 18
| 2
| 7
| 9
|
| 2
|
| 11
| 0
| 4
| 4
|
| 4
|-
| Reipas Lahti
| Finska 2. liga
| 95/96
|
| 44
| 5
| 25
| 30
| +28
| 34
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -1
| 32
|-
| Pelicans Lahti
| Finska 2. liga
| 96/97
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1017
| bgcolor="#7FFF00" | 125
| bgcolor="#7FFF00" | 404
| bgcolor="#7FFF00" | 529
| bgcolor="#7FFF00" | +30
| bgcolor="#7FFF00" | 696
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 65
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 86
|}

Zunanje povezave
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Reipas Lahti
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Oklahoma City Stars
Hokejisti HV 71
Hokejisti HC Lugano
Hokejisti Reipas Lahti
Hokejisti Rögle BK
Hokejisti Pelicans Lahti
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Hokejisti z upokojenimi številkami